Шу́тка:

 Шутка — средство, приём юмора.
 Математическая шутка
 «Шутка» () — художественный фильм (Чехословакия, 1969 год).
 «Шутка» — роман чешского писателя Милана Кундеры.
 «Шутка» И. С. Баха — традиционное название «Скерцо си-минор».
 Изделие Ш (Шутка) — прототип ЭГ, экспериментального геликоптера ОКБ Яковлева, испытывавшегося с 1947 по 1948 год.

Топоним 
 Шутка — посёлок в Далматовском районе Курганской области.
 Шутка — гора в Сусуманском районе Магаданской области (хребет Черге).

См. также 
 Шут (значения)
 Шутка за шуткой
 Кровавая шутка
 Бесконечная шутка — роман Дэвида Фостера Уоллеса.
 Короли шутки — кинофильм.
 Шутки — мультипликационный фильм (СССР, 1963 год).
 Шутки в сторону